

Geografia 
 New College Valley – vallata dell'Isola di Ross, in Antartide

Istruzione 
Canada
 New College – college di Toronto
India
 The New College – college di Chennai
Regno Unito
 New College – college di Oxford, in Inghilterra
 New College – college di Edimburgo, in Scozia
 New College Worcester – college di Worcester, in Inghilterra
 New College of the Humanities at Northeastern – college di Londra, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 New College of California – college di San Francisco, in California
 New College of Florida – college di Sarasota, in Florida